

Persone 
 Albert Guyot – sceneggiatore e regista francese
 Arnold Henri Guyot – geologo e geografo svizzero naturalizzato statunitense
 Bernard Guyot – ciclista francese
 Claude Guyot – ciclista francese
 Gilbert Guyot – calciatore svizzero
 Laurent Guyot – calciatore, allenatore e dirigente sportivo francese
 Louis-Jean-Frédéric Guyot – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Pierre-Étienne Guyot– dirigente sportivo francese
 Raymonde Guyot – montatrice francese
 René Guyot – tiratore a volo francese
 Sébastienne Guyot – ingegnere e mezzofondista francese

Geologia 
Guyot: rilievi sottomarini di origine vulcanica

Crateri lunari 
cratere Guyot: cratere lunare

Viticoltura 
Guyot semplice: Forma di allevamento della vite
Doppio Guyot: Forma di allevamento della vite
Mostimetro di Guyot: strumento per misurare lo zucchero nel mosto